No Sleep (album), een muziekalbum van de Duitse groep LaViVe
 No Sleep (Martin Garrix), een single van Martin Garrix samen met Bonn
 No Sleep (Wiz Khalifa), een single van Wiz Khalifa